Plaatsen
 Langsdorf (Lich) - plaats in Hessen
 Langsdorf (Lindholz) plaats in Mecklenburg-Voor-Pommeren  
 Langsdorf - van 1940 tot en met 1944 de naam van de gemeente Longeville-lès-Saint-Avold in Frankrijk

Personen
 Alexander Langsdorff - Duits archeoloog en SS-man
 Alexander Langsdorf - Amerikaanse kernfysicus
 Antonia Langsdorf - Duits astroloog
 Georg von Langsdorff - Duits tandarts en parapsycholoog
 Georg Heinrich von Langsdorff - Duits geleerde en ontdekkingsreiziger
 Hans Langsdorff - Duits marineofficier, commandant van de Graf Spee
 Jens Langsdorff - Duits politicus
 Johann Wilhelm Langsdorf - Duits expert op het gebied van de zoutwinning
 Karl Christian von Langsdorf - Duits wiskundige
 Martyl Langsdorf - Amerikaans ontwerpster
 Werner von Langsdorff - Duits auteur en luchtvaart-ingenieur